Momoko Asuka es un personaje de la serie Magical Doremi, es interpretada por Nami Miyahara.

Sobre Momoko 

Momoko aprender inglés y vivir en los Estados Unidos pero ahora vive en Japón Doremi le enseña hablar inglés

Tercera temporada 

Momoko le enseña a las demás como hacer dulces. Como aprendiz de bruja tiene una hada verde limón llamada Sisi. Aunque no sabe hablar japonés bien ella nació en Japón, lo que paso es que sus padres se mudaron a Estados Unidos cuando era pequeña.

Cuarta temporada 

En el día de la graduación, Momoko se va a Estados Unidos con su familia.

Personajes de Ojamajo Doremi